Saumon d'eau douce est une expression ambiguë désignant en français certains saumons. Des poissons comme la Ouananiche sont des variétés de saumon qui vivent uniquement en eau douce surtout sur les grands plans d'eau. 

Presque toutes les variétés de saumons ont leurs variétés d'eau douce plus ou moins distinctes en apparence. Souvent aucune distinction linguistique n'est faite (par exemple, le saumon Chinook se retrouve cantonné dans les Grands Lacs mais il porte le même nom que ceux anadromes. Souvent, au contraire, ils ont un nom propre, comme le saumon Kokanee, la Ouananiche et le Taimen, par exemple.

Le même phénomène existe chez les truites de mer, certaines variétés, par exemple, de la truite arc-en-ciel sont anadromes et d'autres sont cantonnées (landlocked).

Liens internes 
 Ouananiche : saumon atlantique d'eau douce originaire du Lac-Saint-Jean au Canada
 Oncorhynchus masou : saumon asiatique dont une variété est d'eau douce dans la rivière Chi Chia Wan en Taiwan.
 Saumon atlantique : saumon atlantique Anadrome
 Truite arc-en-ciel : truite dont une variété est anadrome (steelhead) et une autre est entièrement d'eau douce (arc-en-ciel).

Salmonidae
Salmoniformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu